Gu Chao (Shanghai, 20 de agosto de 1989) é um futebolista chinês que atua como goleiro pelo Jiangsu Suning.

Chao começou a carreira no Shanghai Dongya, time da terceira divisão chinesa sendo contratado em maio de 2011 pelo Hangzhou Greentown. Ele está entre os goleiros mais altos do futebol chinês com 1,94 m.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Xangai
Goleiros da China
Futebolistas da China
Futebolistas do Shanghai SIPG Football Club
Futebolistas do Hangzhou Greentown Football Club
Futebolistas do Jiangsu Sainty
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol